Boteni több romániai település neve:

 Boteni, Argeș megye
 Boteni, Dâmbovița megye
 Bótatelep, Hargita megye
 Boteni, Ialomița megye
 Botháza, Kolozs megye